Baumier ou balsamier est un nom qui peut faire référence en français à différents arbres dont on tire des baumes ou pommades. Par extension ce terme peut désigner aussi d'autres plantes et sujets divers.

Botanique 

Arbres :
 Balsamier, Commiphora myrrha ou Arbre à myrrhe, arbre dont on extrait la gomme-résine appelée Myrrhe ;
 Baumier ou Balsamier, Dacryodes macrophylla, arbre dont on extrait une résine huileuse cicatrisante ;
 Baumier de la Mecque, Commiphora gileadensis, arbre dont on tire une résine qui entre dans la composition du baume de Judée, baume de la Mecque ou baume de Galaad ;
 Baumier du Canada ou Sapin baumier, Abies balsamea, arbre dont on extrait le baume du Canada ;
 Baumier du Pérou ou Baumier de Tolu, Myroxylon balsamum, arbre dont on extrait une résine, le baume du Pérou ;
 Peuplier baumier, arbres dont on extrait des onguents cicatrisants :
 Populus balsamifera ou baumier
 Populus lasiocarpa ou Peuplier baumier de Chine
 Populus trichocarpa ou Peuplier baumier de l'Ouest
 Saule baumier ou Saule à feuilles de poirier, Salix pyrifolia, un arbre canadien ;
 Faux-baumier de Galaad ou Dattier du désert, Balanites aegyptiaca.

Autres plantes :
 Baumier, Trigonella caerulea ou Mélilot bleu, plante herbacée aromatique ;
 Baumier, Ocimum gratissimum ou Basilic de Ceylan, plante arbustive médicinale ; 
 Myrique baumier ou Myrice baumier, Myrica gale, plante arbustive aromatique.

Patronymes 

 Jacques Baumier (1824-1886), architecte, créateur du style régionaliste néo-normand ;
 Matthieu Baumier (1968 -), romancier, essayiste, critique littéraire et poète français.

Toponymes  

 Lac Baumier, lac au Canada, situé sur le cours intermédiaire de la rivière à la Cruche ;
 Villa Baumier, maison bourgeoise située à Caen.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de patronyme